Olivia steht für:

 Olivia (Name), ein weiblicher Vorname
 Linux Mint 15 Olivia, Codename der Version 15 von Linux Mint
 (835) Olivia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Olivia  – Im Blutrausch des Wahnsinns, US-amerikanischer Horrorfilm von Ulli Lommel
 Olivia MFSK, eine digitale Betriebsart im Amateurfunk
 Olivia Records, US-amerikanisches Musiklabel

Olivia ist der Name folgender Orte:
 Olivia (Brasilien), in Mato Grosso do Sul
 Olivia (Costa Rica), in der Provinz Límon
 Olivia (Mauritius), im Distrikt Flacq
 Olivia (Simbabwe), in Manicaland, Simbabwe

in den Vereinigten Staaten:
 Olivia (Minnesota)
 Olivia (North Carolina), im Harnett County
 Olivia (Texas), im Calhoun County

Olivia ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Claire Olivia (* 1931), schweizerische Schauspielerin

Siehe auch:
 Caleta Olivia
 Tropischer Wirbelsturm Olivia, Name verschiedener Tropenstürme

he:אוליביה
ja:オリビア
ko:올리비아
zh:奧利維亞